Vetlanda (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Vetlanda (stad), de hoofdstad van deze gemeente.